Исмаил Сидки (; 15 июня 1875 — 9 июля 1950) — египетский политический деятель, дважды премьер-министр Египта.

Биография 
Окончил французский Колледж де Фрере в Каире и школу права, после чего получил пост прокурора. В 1899 году стал административным секретарём александрийской муниципальной комиссии. В 1914 г. получил должность министра сельского хозяйства, а впоследствии — министр, вакф.

В 1915 году Сидки вступил в ряды националистической партии Вафд, после чего в 1919 г. был сослан на Мальту вместе с основателем партии Саадом Сайфулой и другими лоялистами. Во время Первой мировой войны Сидки оставил Вафд. Занимал посты министра финансов в 1921 и 1922 годах, министра внутренних дел в 1922 и с 1924 до 1925 года. Затем ушёл из политики.

Вернулся к политической жизни Египта в 1930-х годах, получив пост главы правительства как кандидат от Народной партии. Был известен как сильный лидер, боролся против влияния своей бывшей партии Вафд. Присоединился к партийной делегации, которая вела переговоры по подписанию англо-египетского договора 1936 года, который фактически сделал Египет суверенным государством, но всё ещё под британским контролем.

В 1938 г. Сидки снова оставил политику. Вернулся в феврале 1946 года, вновь возглавив правительство. Пытался пересмотреть договор 1936 года. Когда ему не удалось объединить Египет и Судан, ушёл в отставку.

Примечания

Ссылки 
 Malak Badrawi (1996). Isma'il Sidqi, 1875—1950: Pragmatism and Vision in Twentieth Century Egypt. RoutledgeCurzon, ISBN 978-0-7007-0408-8
 Yunan Labib Rizk. The Sidqi years // Al-Ahram, № 671, 1—7 January 2004.
 Stępniewska-Holzer B., Holzer J. Egipt. Stulecie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2006, ​ISBN 978-83-89899-58-3​

Премьер-министры Египта